Josifow ist der Familienname folgender Personen:

 Dragomir Josifow (* 1966), bulgarischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Wiktor Josifow (* 1985), bulgarischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Jossifow